est la formule brute de plusieurs isomères.

 doxorubicine, numéro CAS 
 épirubicine, numéro CAS